Kloeppel ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Kloeppel (1871–1926), deutscher Jurist und Chemiker
 Gert Kloeppel (1900–1995), deutscher Jurist und Landrat 
 Otto Kloeppel (1873–1942), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Peter Kloeppel (Politiker) (1840–1902), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Peter Kloeppel (* 1958), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Klöppel